Cupula (lateinisch für „kleine Tonne, Becher“) bezeichnet:

 in der Anatomie:
 eine gallertige Masse auf den Sinneshärchen der Bogengänge der Säugetiere, siehe Gleichgewichtsorgan
 ebenso die umhüllende Gallertkuppel der Neuromasten der Fische, siehe Seitenlinienorgan
 als Cupula pleurae die Pleurakuppel
 bei einigen Gliederfüßern; Schwimmkäfern, klebrige und rundliche Oberflächen am Tarsus (Fuß) (Tarsomer; Gliedmaße)
 eine kurze, breite und glatte oder behaarte, konkave Struktur, ein Fühlersegment vor der Fühlerkeule, bei einigen Wasserkäfern, Langtasterwasserkäfern und Buckelwasserkäfern, sie ist hier Teil eines Mechanismus, um eine Luftblase zu erhalten

 in der Botanik:
 allgemein eine becherartige Struktur
 die Umhüllung (Kelch) der Früchte der Buchengewächse, siehe Fruchtbecher
 bei verschiedenen Pflanzenfamilien wie den Lauraceae, Magnoliaceae, Winteraceae und Calycanthaceae bezeichnet eine Cupula auch das Näpfchen der Ölbehälter von Ölzellen
 bei den ausgestorbenen Samenfarnen, wie z. B. Lyginopteridales und Caytoniales, die, die Samenanlagen umhüllende becherförmige Struktur

 in der Archäologie:
 ein prähistorisches oder antikes Artefakt, eine schalenartige Vertiefung im massiven Fels oder Beton, zu dessen Entstehung und Verwendung unterschiedliche Auffassungen geäußert werden

Siehe auch:
 Cupola, Aussichtskuppel auf der Internationalen Raumstation